Fabbriche bezeichnet die italienischen Orte

 Fabbriche di Careggine, Ort, der im Stausee Lago di Vagli unterging, Gemeinde Vagli Sotto, Provinz Lucca, Toskana
 Fabbriche di Vallico, einen Ortsteil von Fabbriche di Vergemoli, Provinz Lucca, Toskana
 Fabbriche di Vergemoli, eine Gemeinde in der Provinz Lucca, Toskana